(wybór)
 Rádió 1 – węgierska stacja radiowa
 Radio Één (Radio 1) – belgijska stacja radiowa (VRT)
 Radio 1 – najstarsza komercyjna czeska stacja radiowa
 Radio 1 – ghańska stacja radiowa (GBC)
 Radio 1 – holenderska stacja radiowa (NPO)
 Radio 1 (Radio 1 HITS) – norweska stacja radiowa (SBS Radio Norge AS)
 Radio Eins – niemiecka stacja radiowa (RBB)
 BBC Radio 1 – brytyjska stacja radiowa (BBC Radio)
 BFBS Radio 1 – stacja radiowa Brytyjskich Sił Zbrojnych (BFBS Radio) 
 BH Radio 1 – bośniacka stacja radiowa (BHRT)
 Latvian Radio 1 – łotewska stacja radiowa (Latvijas Radio)
 Македонско Радио 1 (MR 1, Macedońskie Radio 1) – macedońska stacja radiowa (MRT)
 Radio 1 Orion – słoweńska stacja radiowa
 Rai Radio Uno (Rai Radio 1) – włoska stacja radiowa (RAI)
 RTÉ Radio 1 – irlandzka stacja radiowa (RTÉ)
 YLE Radio 1 – finlandzka stacja radiowa (YLE)